Kata může být:

 kata – technika boje v karate a dalších bojových uměních
 zkrácené označení pro katakanu, jednu z japonských abeced
 Kata (jméno) – jméno

zeměpisné jméno

 Kata (vesnice) – vesnice v obci Kose v estonském kraji Harjumaa
 varianta pojmenování estonské řeky Tuhaly
 Kata (řeka) – řeka v Irkutské oblasti v Rusku, přítok Angary

příjmení

 Elizabeth Kata (1912–1998) – australská spisovatelka

rostlina
 kata (rod) (Catha) – rod rostlin z čeledi jesencovité
 kata jedlá (Catha edulis) – rostlina s povzbuzujícími účinky

Externí odkazy